Borgoforte – frazione di Borgo Virgilio, in provincia di Mantova
Borgoforte – frazione di Anguillara Veneta, in provincia di Padova
Borgoforte – frazione di Piacenza
Borgoforte – frazione di Gambassi Terme, in provincia di Firenze